Il singolare femminile del Rogers Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Serena Williams era la detentrice del titolo ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

La vincitrice del torneo è stata Petra Kvitová che ha battuto in finale con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-3 Li Na.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Viktoryja Azaranka (ritirata, secondo turno per problemi al ginocchio)
 Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Marija Šarapova (ritirata per infezione virale)
 Samantha Stosur (terzo turno)
 Petra Kvitová (campionessa)
 Angelique Kerber (terzo turno)
 Caroline Wozniacki (semifinale)
 Sara Errani (terzo turno)

  Marion Bartoli (terzo turno)
  Li Na (finale)
  Ana Ivanović (secondo turno)
  Dominika Cibulková (secondo turno)
  Jelena Janković (secondo turno)
  Flavia Pennetta (secondo turno, ritirata)
  Sabine Lisicki (secondo turno)
  Lucie Šafářová (semifinale)

Qualificate 

  Anna Tatišvili (primo turno)
  Sesil Karatančeva (secondo turno)
  Aravane Rezaï (primo turno)
  Michelle Larcher de Brito (primo turno)

  Jana Čepelová (secondo turno)
  Arantxa Rus (primo turno)
  Tímea Babos (primo turno)
<li>  Kiki Bertens (secondo turno)

Lucky loser 
  Urszula Radwańska (primo turno)
  Galina Voskoboeva (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Rogers Cup 2012
WTA Tour 2012